Denumirea Malu Mare se poate referi la una din următoarele localități:
 Malu Mare, sat în județul Dolj, România;
 Malu Mare, sat în raionul Tarutino, regiunea Odesa, Ucraina.